Caballito puede referirse a:

Topónimos
 Caballito, barrio de la ciudad de Buenos Aires.
 Caballito, estación ferroviaria situada en el barrio homónimo.

Zoónimos
 Caballito de mar, pez del género Hippocampus.
 Caballito del diablo, insecto del orden Zygoptera.
 Caballito, nombre común del escarabajo de la especie Rhyephenes humeralis.

Embarcación
 Caballito de totora, un tipo de embarcación.

Juegos y tradiciones
 Juego del caballito, un juego tradicional.
 Caballito de madera, juguete tradicional para niños que emula un caballo, a veces presentado como balancín o sobre ruedas.
 El Caballito, tradición del departamento Petén en Guatemala.

Monumentos
 El Caballito, estatua ecuestre de Carlos IV del escultor Manuel Tolsá, en Ciudad de México.
 Caballito de la Lonja en Zaragoza.

Otros
 Caballito (motocicleta), acrobacia en motociclismo, ciclismo, etc. en donde el frente del vehículo se levanta del piso.
Caballito, un tipo de vaso para servir chupitos.